Константи́н Никола́евич Ба́бич (; ) — украинский футболист, нападающий.

Воспитанник Никопольской ДЮСШ-1, первый тренер — Терещенко В. И.

На начало 2009 года является лучшим бомбардиром футбольного клуба «Мариуполь», за который забил 44 гола, все в Высшей лиге.

Всего в чемпионате Украины провел 289 матчей, забил 66 голов.

Участник еврокубков в составе «Черноморца» и «Ворсклы».

Примечания

Литература 
 Виктор Хохлюк. «Голеадоры». — 2012. — с. 80. ISBN 978-966-158-934-5

Футболисты Украины
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Ворскла-2»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Ильичёвец-2»
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры Украины